Wodjane (; ) ist eine Siedlung im Zentrum der Ukraine in der Oblast Kirowohrad mit etwa 250 Einwohnern (1. April 2013).

Geographie 
Die Siedlung liegt im Westen des Rajon Petrowe an der Territorialstraße T-12-10, die in Richtung Westen nach 17 km zum Rajonzentrum Petrowe und nach 20 km in östliche Richtung nach Werbljuschka führt.
Wodjane ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Landratsgemeinde, die insgesamt 331 Einwohner hat. Zur Gemeinde gehört, neben Wodjane, noch die Dörfer Malowodjane (ukrainisch )  mit 70 Einwohnern und Sabadaschewe (ukrainisch )
 mit 5 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe